Název 2. liga v letech 1993/94 se může vztahovat na více soutěží:
 2. fotbalová liga 1993/94
 2. národní hokejová liga 1993/1994